Чёртов мост, или мост дьявола (калька от , ,  и т. п.) — вид древних европейских каменных мостов, каждый из которых имеет легенду о его сказочном создании при участии дьявола (чёрта), благодаря своему необычному дизайну. Большинство из этих мостов являются каменными или блочными арочными мостами и представляют собой значительное технологическое достижение в древней архитектуре эпохи Древнего Рима и Средневековья.

Легенды 

«Мосты дьявола» настолько многочисленны, что легенды о них образуют особую категорию в указателе типов фольклорной сказки Аарне—Томпсона под № 1191. Некоторые легенды содержат элементы, связанные с категориями других сюжетов, например: «обман дьявола» (AT № 1196), «договор с дьяволом» (AT № 756B) и сюжеты о мастере-строителе.

В некоторых мифах дьявол называется строителем моста из-за кажущейся внешней ненадёжности или архитектурной «невозможности» подобной конструкции. В других мифах говорится, что знания о строительстве таких мостов были получены в результате договора между дьяволом и местным населением, обычно в обмен на их души.

Список мостов

Франция 

Во Франции имеется 49 чёртовых мостов, включая:
  — , Эро, Лангедок-Руссильон
 Pont du Diable — , Эро, Лангедок-Руссильон
 Pont du Diable — Божанси
  — Сере
 Pont du Diable (Ariège) — Фуа
 Pont du Diable — 
 Мост Валантре — Каор
 Pont du Diable — Crouzet Migette
 Pont du Diable — Санс

Германия 

 Rakotzbrücke — Парк азалий и рододендронов, Саксония, Германия
  — Франкфурт-на-Майне, Германия (похожая легенда)
  — Гамбург, Германия
  — Регенсбург, Германия (похожая легенда)

Италия 
 Ponte del Diavolo — руины римского моста на Траяновой дороге вблизи Монтекальво-Ирпино, Кампания
 Ponte del Diavolo — Асколи-Пичено, Марке
 Ponte del Diavolo — Блера, Лацио
 Ponte del Diavolo (офиц. Ponte Vecchio, также ) — Боббио, Эмилия-Романья
 Ponte del Diavolo или Ponte della Maddalena — Борго-а-Моццано, Тоскана
 Ponte del Diavolo — Cavallara (a frazione of Гуальдо-Каттанео, Умбрия)
  — Черрето-Саннита, Кампания
  — Чивидале-дель-Фриули, Фриули
 Ponte del Diavolo — Чивита
 Ponte del Diavolo (Su ponti de su tiaulu или Su ponti de is aremigus) — Дечимоманну, Сардиния
 Ponte del Diavolo (Ponte Vecchio) — Дронеро, Кунео, Пьемонт
  — Фаиккьо, Кампания
  — Ланцо-Торинезе, Пьемонт
  — Торчелло, Венеция

Португалия 
  — Брага, Португалия

Словения 
 Hudičev most — , Словения
 Hudičev most — Толмин, Словения

Испания 
 Puente del Diablo — , Испания
  — Марторель, Испания
  — Таррагона, Испания

Швейцария 
 Pont du Saut de Brot — 
 Чёртов мост () — Сен-Готард
  — Эг, Швиц

Великобритания 
  — Кередигион, Уэльс
 Devil’s Bridge — , Камбрия
 Devil’s Bridge — Horace Farm, , Камбрия
 Devil’s Bridge — Уэстон-сьюпер-Мэр, Северный Сомерсет (1841 год, мост через железную дорогу)
 Devil’s Bridge — in the grounds of , Стаффордшир (мост в форме пещеры, указанный в списке Памятники архитектуры Соединённого Королевства)
 Devil’s Bridge — , Ливерпуль
 Devil’s Bridge — Worms Head, , Гауэр (природная арка)

США 

 Devil’s Bridge — Седона, Аризона, хотя это природное образование, а не рукотворный мост

Другие страны 
 Чёртов мост — Северомуйский тоннель, Бурятия, Россия
 Devil’s Bridge — Антигуа, Карибы
  — Северная Македония
 Duivelsbrug — Бреда, Нидерланды
 Дьявольский мост — Ардино, Болгария
 Чертов мост — Тарту, Эстония
 Moara Dracului — Кымпулунг-Молдовенеск, Румыния
 Puente del Diablo (или Punta del Diablo) — , Филиппины
 Puente La Noria — Буэнос-Айрес, Аргентина

См. также 
 Горбатый мост
 Лунный мост — арочные мостики, типичные для садов Китая и Японии. Были популярны в садовой архитектуре Европы в XVIII веке.
 Мост в Арте

Примечания

Литература

Ссылки

Фотоколлекции 

 Фотоколлекция фотографа Ebbe Stub Wittrup в Художественной галерее Олбрайт-Нокс
 Devil’s bridges в 

Архитектура Средневековья
Дьявол
Легенды
Фольклор

Списки мостов
Типы мостов